San José Monteverde kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José Monte Verde, ort, Oaxaca, Santa María Nativitas, 
 San José Monteverde, San Antonino Monte Verde, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar